Кайрфилли — унитарная административная единица (округ) Уэльса со статусом города-графства (англ. county borough).
 Замок Кайрфилли — средневековый замок, находится в городе-графстве Кайрфилли, на территории традиционного графства Гламорган, в Уэльсе.

См. также 
 Карфилли (сыр) — полутвёрдый английский сыр, изготавливаемый из пастеризованного коровьего молока в Великобритании.